AFC est un sigle signifiant :

dans le domaine médical

 Association Française de Chiropraxie, association défendant les intérêts des chiropracteurs français et permettre à toujours plus de patients de bénéficiant de soins chiropratiques ;

dans le domaine sportif
 American Football Conference, une des deux conférences (association) de la Ligue nationale de football américain (National Football League, NFL) ;
 Asian Football Confederation, la Confédération asiatique de football ;
 Association Football Club ou Athletic Football Club, un sigle récurrent dans les noms de clubs de football anglais, français et belge ;
 Annecy Floorball Club, club de floorball de la ville d'Annecy ;
 Association française de cricket, organisme ayant en charge l'organisation générale, le développement, et la promotion de la pratique du cricket en France.

dans le domaine associatif
 America First Committee (en français, comité Amérique d'abord), un groupe de pression isolationniste américain au début des années 1940 ;
 Associations familiales catholiques, des associations agissant au niveau des paroisses et faisant partie de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
 Association féline canadienne, une association tenant les registres de chats de race ;
 Association francophone de comptabilité, une association scientifique francophone ;
 Association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique, une association de chefs opérateurs de cinéma ;
 Association France celtique, une association savante selon la classification du CNRS ;
 Association France Cichlid, l'association française des cichlidophiles ;
 Association française de cristallographie, l'association française de cristallographie ;
 Association française du Cor ;
 Association française des constitutionnalistes, devenue en 2005 l'Association française de droit constitutionnel ;

dans le domaine des mathématiques
 Analyse factorielle des correspondances, une des méthodes d'analyse factorielle en statistiques ;
 Analyse factorielle confirmatoire, autre méthode statistique d'analyse multivariée ;

pour la communauté de la séduction sur Internet
 Average Frustrated Chump (pauvre type moyen frustré), un homme voulant utiliser les stéréotypes politiquement corrects enseignés par les médias pour séduire une femme ;

autres domaines
 , décorations militaires ;
 Alsace Franche-Comté, une dénomination pour les entités interrégionales de ces deux régions voisines ;
 Samsung AFC, un protocole de charge rapide ;